Ханумангарх:

 Ханумангарх — город и муниципалитет на севере индийского штата Раджастхан. 
 Ханумангарх — округ в индийском штате Раджастхан.